Satz von Sylvester steht für:

 Trägheitssatz von Sylvester, Satz aus der linearen Algebra über Matrizen
 Satz von Sylvester (Geometrie), spezielle Vektorgleichung im Dreieck, die dessen Höhenschnittpunkt und Schwerpunkt betrifft
 Satz von Sylvester (Arithmetik), beschreibt einen Zusammenhang zwischen der Summendarstellung einer natürlichen Zahl und deren Teiler.

Siehe auch:
 Satz von Sylvester-Gallai